Il singolare del torneo di tennis Pacific Southwest Championships 1971, facente parte del Women's International Grand Prix 1971, ha avuto come vincitrice Margaret Court che ha battuto in finale Billie Jean King 6-3, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Margaret Court (Campionessa)
 Billie Jean King (finale)
 Rosie Casals (semifinali)
 Billie Jean King (semifinali)

 Mary Ann Curtis (secondo turno)
 Assente
 Helga Masthoff (terzo turno)
 Kristy Pigeon (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Queen's Club Championships 1971